Vincitrice di undici titoli nel singolare e 10 titoli nel doppio nel circuito ITF, Nel 2016 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi 231º. Nel settembre 2015 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione n° 356.

Altri progetti

Collegamenti esterni